Чурек:
 Чурек — вид хлеба.
 Чурек — село в Болгарии (Софийская область).
 Шакер-чурек — мучная восточная сладость.